Ahumado Granujo е сред известните Cyber Grindcore групи. По народност са чехи. Още с първото им прослушване, ще ви направи впечатление прекалено мелодичните грухтения и квичения на вокала. Групата е сформирана през 1999 година и имат два официални албума, един split и едно EP, както и участие в две компилации.

Членове 
Vypytel – бас китара (свири и в Alienation Mental)
Necrokodýl – guitars (свири и в Intervalle Bizzare като барабанист)

Дискография

Официални албуми 
2002 – Splatter-Tekk
 1. Everyday Consumation (The Legend Continues...)
 2. Golden Intestinal Cyst
 3. To Mince and Fuck up
 4. Dumplings, Cabbage, Techno
 5. Messerschmitt & Junkers – Madfakrz Bunkrz
 6. Ashtray Made of Beef
 7. Attenton! Your Vitreous Body Is Running Out
 8. Desensitized (Regurgitate cover)
 9. Secretion of the Shrubbery
 10. Rebound Phenomenon During the Sudden Withdrawal of Antihypertensional Medication
 11. Cold Turkey
 12. Exingushing the Swollen Balls
 13. Virtually Self-Urinated
 14. Heroin Harrashment
 15. Faekalic Hydroxide
 16. Oslotron
 17. Cunt Slime
 18. Dead Body Love (Pungent Stench cover)

2004 – Chemical Holocaust
 1. Bender
 2. Zoodiac
 3. Trip Off
 4. Edward The Liquorhands
 5. Propaganda
 6. Faggotura
 7. Eight Hours Bread
 8. Pickled Temelín
 9. Le Ketamin
 10. Killing Anus (Cock And Ball Torture Cover)
 11. Citron B
 12. Jesus Crystal
 13. Creation"s Scourge (Krisiun Remake)
 14. Sandokal
 15. Ashtray Made Of Pork
 16. U-Herák
 17. A Life"s A Life (Disrupt Cover)
 18. Schindler"s Acquaintance Service
 19. composed by SPEAKERMASSAGE / SS3X
 20. composed by VA-AN-YA

EP албуми 
2000 – El Tor
 1. Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome
 2. Western Eguine Encephalitis
 3. Human T-Cell Lymphotropic Virus
 4. Hantaviral Pulmonary Sydrome
 5. Juvenile Rheumatoid Artritis
 6. Nongonococcal Urethritis
 7. El Tor

Split-ове 
2002 – Instrumenta Chirurgica
 1. Slithering Maceration Of Ulcerous Facial Tissue (GS po našem)
 2. Silážní jámy nemytého podpaží
 3. Fugu (působí i jako kurare, vole)
 4. Vyšetření cirkulujících imunokomplexů
 5. After Accident Pt. 3 (DI po našem)
 6. Hromadná onanie v zajetí chlupů koberce
 7. Hurkrust mudrubulus (holka modrooká)
 8. Popraskané paty hárajících klokanů
 9. Satan banán
 10. Astrálně oddělený pissing
 11. Vaginální výprava do světa ztopořených hraček
 12. Jsme schopni soutěžit v rámci kolektivní výchovy ?
 13. Porod v rakvi
 14. Cripple bitch (GUT)
 15. Anální retraktor s výsuvnou klistární hlavicí
 16. Bleeding Peptic Ulcer (REGURGITATE) (mp3)
 17. Trhliny ledviny
 18. Consequence (Ulcerous Phlegm)
 19. Boneyard (Impetigo)
 20. J.R.A. (Arthritic Neurotic Mix)
 21. Julda Fulda 224

Компилации 
2001 – Obscene Extreme – песните Cunt Slime и Cold Turkey

2002 – Comeback Of Goregods – Tribute To regurgitate – песента Bleeding Peptic Ulcer

Външни препратки 
Gore Core Mafia
  Ahumado Granujo в Encyclopaedia Metallum

Чешки метъл групи
Култура в Прага
Организации в Прага
Основани в Чехия през 1999 година